Rappresentò la  ai Giochi olimpici estivi di , terminando all'undicesimo posto nel torneo dei pesi massimi, dopo essere stato schienato dall'italiano Aleardo Donati al primo turno e dal tedesco Georg Gehring al secondo turno.

Altri progetti

Collegamenti esterni